EED est un sigle qui peut désigner :
 Energy Efficiency Directive (en français, Directive sur l'efficacité énergétique), une directive européenne sur les économies d'énergie.

EED est un code qui peut désigner :
 .